Gabber est un logiciel libre de messagerie instantanée dans le domaine du réseau GNOME. La première version, créée par Dave Smith et Julian Missig, était l'un des plus vieux clients XMPP. Gabber 2 a été créé par Julian Missig et Thomas Muldowney en tant que nouvelle version pour GNOME 2. Son développement s'est arrêté en . La première version est disponible sous Linux et Mac OS X.

Voir aussi

Articles connexes 
 Jabber
 Liste de clients XMPP
 Messagerie instantanée

Lien externe 
  http://gabber.jabberstudio.org 

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel de messagerie instantanée
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Windows
Client XMPP